Stratovarius:
 Stratovarius — финская англоязычная пауэр-метал-группа.
 Stratovarius — альбом Stratovarius, выпущенный в 2005 году.
 Stratovarius II, или Twilight Time,  — альбом Stratovarius, выпущенный в 1992 году.